Sal (Kaapverdië), een Kaapverdisch eiland
Sylt, de Friese naam voor het Duits waddeneiland
salboom, een boomsoort uit het zuiden van Azië